Особняк Г. И. Веге — личный дом Георгия Ивановича Веге, основателя Киновиевского Ультрамаринового завода, построен в начале XX века в Санкт-Петербурге по адресу Октябрьская набережная, д. 38. С 5 июля 1999 имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, однако из-за несоблюдения охранных обязательств находится под угрозой полного разрушения.

История 
В конце XIX века Георгий Иванович Веге арендовал у киновии Александро-Невской лавры участок с выходом к Неве и построил на нём Киновиевский ультрамариновый завод — предприятие по производству синтетического красителя. Продукция Веге по качеству превзошла зарубежные аналоги, при этом значительно выигрывала в цене. За несколько лет ему удалось вытеснить с рынка всех конкурентов, в 1896-м Киновиевский был удостоен почетного права размещать символ императорского герба на упаковке. К 1902-му на территории завода находилось 15 различных построек.

В литературе встречаются различные датировки постройки личного особняка директора, по данным КГИОП он был возведён на основе бывшей бочарной в 1900—1902 годах. Автор проекта не установлен, однако известно, что остальные заводские корпуса создал архитектор Константин Фейерейзен. Заказчик Георгий Веге желал постоянно следить за производством, поэтому особняк был построен вплотную к печному цеху, а окна парадной лестницы смотрели в производственное помещение. Лаконичные фасады дома скрывали чрезвычайно богатую декоративную отделку внутренних помещений: лепнину, узорное литьё, зеркала в золочёных рамах, живописные и витражные панно.

В 1912 году, после смерти Георгия Ивановича, особняк и завод перешли по наследству к его сыну Роберту. Новый владелец не принимал участия в работе предприятия, сдал его в субаренду и уехал за границу, сохранив за собой только права на личный дом управляющего. В 1917-м здание и завод были национализированы и переданы Химической секции Петроградского совета народного хозяйства. В XX веке производственные корпуса неоднократно перестраивали и модернизировали, однако особняк сохранил оригинальный облик.

Современность 

С 1954 года бывший Киновиевский завод вошёл в состав Невского химического завода, который в 1960-х был переименован в ОАО «Научно-производственная фирма „Пигмент“». К началу XXI века особняк Веге сильно пострадал от вандалов, расхитивших витражи, изразцы и другие элементы декора, а также от разрушительного воздействия погодных факторов: прогнили и обрушились кровля и перекрытия многих комнат, стены поразили плесень и грибок, культурный слой закрыл фасады на высоту в 80 см.

Хотя с 1999-го особняк имел статус объекта культурного наследия, собственник не предпринимал никаких мер к его сохранению и восстановлению. С 2013 года УМВД России по Невскому району четырежды отказывало в возбуждении уголовного дела против «НПФ „Пигмент“», оно было заведено только в 2019-м после обращения главы КГИОП лично к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко.

В 2018 году здание выкупила компания Setl Group, объявив о намерении провести реставрацию и включить особняк в многофункциональный комплекс, который планировалось возвести на территории бывшего завода. Годом позже, в апреле 2019-го, Setl Group решила продать особняк, заявив о готовности исполнять охранные обязательства до полного перехода здания к новым владельцам.

По состоянию на ноябрь 2019 года особняк находится в критическом состоянии, реставрационные работы не начаты. В феврале 2022 года «НПФ „Пигмент“» было признано банкротом.

20 июня 2022 года КГИОП утвердил новое охранное обязательство по сохранению здания.

Примечания

Ссылки 
 Доходный  дом Роберта Веге
 Видео территории завода, 2019
 Фотогалерея  помещений особняка, 2018
 Фоторепортаж издания «Собака», 2018
Здания и сооружения Невского района
Особняки Санкт-Петербурга
Невский округ
Здания и сооружения Санкт-Петербурга, находящиеся под угрозой уничтожения
Здания и сооружения, построенные в 1902 году в Санкт-Петербурге